Tredje republiken kan syfta på:

 Tredje filippinska republiken, Filippinerna, 1946–1973
 Tredje franska republiken, Frankrike, 1870–1940
 Tredje grekiska republiken, Grekland, 1974–
 Tredje portugisiska republiken, Portugal, 1974–
 Tredje tjeckoslovakiska republiken, Tjeckoslovakien, 1945–1948
 Tredje ungerska republiken, Ungern, 1989–

Se även 
 Första republiken (olika betydelser)
 Andra republiken